Георге Ионеску-Джион (Ионеску-Джон; ; ,  — , ) — румынский актёр.

Биография 
Окончив театральное отделение Бухарестской консерватории (1942), вернулся в Яссы и несколько лет играл в городских театрах. В 1948 году перебрался в Бухарест, первоначально как актёр Театра юного зрителя. В 1967 году удостоен ордена «За культурные заслуги».

Основные роли — в театре: Креонт в «Антигоне» Софокла, Сатин в «На дне» Максима Горького, Кассио в «Отелло» и Герцог Йоркский в «Ричарде II» Шекспира и др.

В 1969 и 1972 годах опубликовал две книги стихов.

Ссылки 
 

Актёры Румынии
Актёры XX века